Шляхов (Шляхова) — фамилия.
 Шляхов, Вениамин Петрович (1935—2017) — заведующий экономическим отделом ЦК Компартии Казахстана (1983—1985).
 Шляхов, Константин Владимирович (род. 1967) — генеральный директор компании Марвел-Дистрибуция.
 Шляхов, Олег (род. 1973) — латвийский фигурист.
 Шляхов, Эль Наумович (1920—2005) — молдавский советский и израильский учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Молдавской ССР.

 Шляхова, Александра Николаевна (1923—1944) — советская снайпер.
 Шляхова, Ольга Васильевна (род. 1976) — украинская баскетболистка.

См. также 
 Шляховая